France Women’s Sevens 2022 – piąta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju France Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 20–22 maja 2022 roku na Stade Ernest-Wallon w Tuluzie będąc szóstym turniejem sezonu 2021/2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stade Ernest-Wallon zawody były szóstym turniejem sezonu 2021/2022 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – dziesięciu (po wykluczeniu Rosji) stałych uczestników cyklu oraz zaproszone reprezentacje Południowej Afryki i Szkocji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Francji oraz faworyzowane Australia i Nowa Zelandia. Dwie ostatnie zmierzyły się następnie w finale, gdzie od zwyciężczyń klasyfikacji generalnej tym razem lepsze okazały się Nowozelandki, rewanżując się za porażkę w poprzedniej rundzie, a ich przedstawicielka Sarah Hirini została uznana najlepszą zawodniczką finału. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Joanna Grisez, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Charlotte Caslick.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T6
France Women’s Sevens
2022 we Francji
Sport w Tuluzie